Candia ou Candie peut désigner :

Toponymes 
 Candia, une petite ville du New Hampshire, aux États-Unis
 Candia, nom porté par deux communes d'Italie
 Candia Canavese, province de Turin
 Candia Lomellina, province de Pavie
 Candia, un village de Grèce (Argolide)
 Candia (ou Candie), l'ancien nom de la ville d'Héraklion, en Crète
 le lac de Candia au Piémont en Italie.

Patronyme 
 Pedro de Candia (v. 1485-1542), conquistador grec.

Ancien royaume 
 Royaume de Candie ou duché de Candie, le nom de la Crète, en tant que colonie de la République de Venise

Entreprise 
 Candia, une marque française de produits laitiers

Famille de Savoie 
 Famille de Candie